, littéralement , est un titre pouvant faire référence à :

 le titre original du film Vacances sur ordonnance, un film britannique réalisé par Henry Cass, sorti en 1950 ;
 le titre original du remake américain Vacances sur ordonnance, réalisé par Wayne Wang, sorti en 2006 ;
 The Last Holiday, un film britannique réalisé par Mark Callum, sorti en 2009.

Homonymie de titre